Horizon () — серия компьютерных игр, разрабатываемая нидерландской студией Guerrilla Games и издаваемая Sony Interactive Entertainment для игровых приставок серии PlayStation. Действие игровой серии происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. Главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир и охотится на механических зверей. Игры серии, как правило, получают высокие оценки игровой прессы.

Игры

Horizon Zero Dawn 

Horizon Zero Dawn () — первая игра серии, разработанная студией Guerrilla Games, выпущенная в 2017 году для PlayStation 4 и портированная в 2018 на Windows. Описывает детство и начало взрослой жизни главной героини Элой. Героиня борeтся против культа «Затмение», который пытается уничтожить мир, а также ведёт поиск сведений о своём происхождении и о том, почему мир, бывший ранее обычным, стал таким, каким он изображён в игровой серии. По данным Metacritic, игра получила оценку в 89 баллов из 100 по данным 115 рецензий профессиональных критиков. Продажи Horizon Zero Dawn к началу 2022 года составили более 20 миллионов копий. Для игры выпущено официальное дополнение — The Frozen Wilds.

Horizon Forbidden West 

Horizon Forbidden West () — вторая игра серии, разработанная Guerilla Games и выпущенная в 2022 году для PlayStation 4 и PlayStation 5. Действие игры происходит через шесть месяцев после предыдущей. Элой отправляется на Запретный Запад, чтобы завершить свою миссию по спасению мира, начатую в предыдущей игре. Как и первая игра, данное произведение, согласно Metacritic, получает преимущественно положительные отзывы прессы. Анонсировано официальное дополнение для PlayStation 5 — Burning Shores, выход которого назначен на 19 апреля 2023.

Horizon: Call of the Mountain 

Horizon: Call of the Mountain () — спин-офф серии, разработанный Guerrilla Games совместно с британской студией Firesprite Games для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR2. Повествование ведётся от лица совершенно нового персонажа — воина Карха Тьмы Риаса, однако Элой и другие знакомые персонажи также присутствуют в игре. Продукт получил преимущественно положительные отзывы прессы.

Сопутствующая продукция во франшизе 
В 2020 году великобританское издательство комиксов Titan Comics выпустило графический роман «Horizon Zero Dawn: Ястреб Солнца» () в пяти выпусках, в котором присутствует Элой. Сценаристом произведения стала Энн Тул, принимавшая участие в работе над сценарием Horizon Zero Dawn. Действие комикса происходит после завершения Horizon Zero Dawn и до начала Horizon Forbidden West; главной героиней является Талана — одна из второстепенных персонажей первой игры. В 2021 году теми же авторами был выпущен комикс Horizon Zero Dawn: Liberation, действие которого происходит во время событий Horizon Zero Dawn. Он раскрывает подробности освобождения Меридиана и смерти сестры Эренда. События описываются Эрендом, когда он и Элой охотятся на Дервала, убившего сестру Эренда.

В мае 2022 года глава Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра заявил на брифинге инвесторов, что готовится киноадаптация Horizon Zero Dawn. Известно, что адаптация создаётся для Netflix; продукт находится в ранней стадии производства. Экранизация планируется в формате телевизионного сериала. Шоураннер проекта Стив Блэкман подтвердил, что главной героиней киноадаптации будет Элой, однако актёрский состав по состоянию на август 2022 года ещё не был объявлен.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Horizon